

Persone
Achille Cardani – progettista e dirigente d'azienda italiano
Angelo Marcello Cardani – economista e docente italiano
Elisa Cardani – pallavolista italiana
Franco Cardani – calciatore italiano

Altro
Blocco elettrico Cardani – tecnologia ferroviaria